Torneo Clausura 2003 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2003 en Argentina.
 Torneo Clausura 2003 en Chile.
 Torneo Clausura 2003 en Colombia.
 Torneo Clausura 2003 en México.
 Torneo Clausura 2003 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2003 en Perú.

Véase también
 Torneo Apertura 2003,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2002,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2004,  desambiguación.